Moda – aspetto storico e sociologico riguardante il costume.
Moda – arte applicata dedicata alla progettazione di capi di vestiario e accessori.
Moda – espressione della composizione mineralogica di una roccia.
Moda – quartiere di Istanbul, Turchia.
Moda – termine statistico che indica il valore (o i valori) più frequente di una data distribuzione.
MODA – Milan Overall Dementia Assessment – test modellato sul quadro cognitivo della malattia di Alzheimer.

Musica
Moda – gruppo new wave italiano.
Modà – gruppo pop-rock italiano.